Suomi Finland Perkele – trzeci album studyjny fińskiej grupy black metalowej Impaled Nazarene.
W tym wydaniu została zaprojektowana okładka w trzech wersjach kolorystycznych:
złoty z czarnym, czarny ze złotym i biały ze srebrnym.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1994